Az 1991–1992-es magyar női röplabdabajnokság a negyvenhetedik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennyolc csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-18. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-6. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 7-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 7-12. helyért, míg a B csoport 3-8. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 13-18. helyért.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–6. helyért 
1–6. helyért: Tungsram SC–Eger SE 3:0, 3:2 és BVSC–Lehel SC 3:0, 3:0 és Vasas SC–Debreceni VSC 3:0, 3:1

Elődöntő: Tungsram SC–Vasas SC 3:0, 3:0, 3:0 és Eger SE–BVSC 3:1, 3:2, 3:1

Döntő: Tungsram SC–Eger SE 3:0, 3:2, 3:0

3. helyért: BVSC–Vasas SC 3:0, 2:3, 3:0, 0:3, 3:1

5. helyért: Debreceni VSC–Lehel SC 3:1, 3:2

7–12. helyért

13–18. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1993

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag